Доктор Айболит:

 Доктор Айболит — прозаическая повесть Корнея Чуковского.
 Доктор Айболит — мультфильм в семи сериях о докторе Айболите по сказке и стихам Корнея Чуковского.
 Доктор Айболит — детский художественный фильм по одноимённой повести-сказке К. Чуковского.
 Доктор Айболит — балет по одноимённой повести-сказке К. Чуковского.

См. также 
 Айболит